San Pedro del Valle kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Pedro del Valle (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 San Pedro del Valle (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar